Gaya (gênero) — género botânico pertencente à família Malvaceae
Gaya (Níger) — cidade da região de Dosso, Níger
Gaya (álbum) — álbum de Tiê (cantora)

Desambiguações de topônimos